Op het toernooi van Wimbledon in 2011 speelden de mannen en vrouwen in het gemengd dubbelspel van 24 juni tot en met 3 juli 2011.

Cara Black en Leander Paes waren de titelverdedigers. Het toernooi werd gewonnen door Iveta Benešová uit Tsjechië en Jürgen Melzer uit Oostenrijk. In de finale versloegen zij de Russische Jelena Vesnina en Mahesh Bhupathi uit India.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.6)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2011